Combal peut désigner :

Patronyme 

 Camille Combal, un animateur de radio et de télévision français ;

Toponyme 

 le lac de Combal, un ancien lac d'Italie situé dans les Alpes.
Patronyme français